Сезон 2014/2015 годов стал для ФК «Валенсия» 95-м в его истории.

Команда 2014/15

Состав команды 
 Список игроков основного состава футбольного клуба «Валенсия» в сезоне 2014/2015 годов.

Чемпионат Испании 2014/15 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2014/2015

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Валенсия»  
 ФК «Валенсия» в сезоне 2014/15 на сайте bdfutbol.com

2014/2015
Валенсия